Golyamata kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Gospodarevska reka, vattendrag, Burgas, 
 Goljamata, vattendrag, Kardzjali, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar